Террористическая группировка «Исламское государство» имеет на вооружении разнообразный арсенал оружия, который был изготовлен в более чем 25 странах мира. Основная масса оружия получена путём захвата складов и воинских частей правительственных сил в Сирии и Ираке. Другая часть приобретается по нелегальным каналам и через сирийскую оппозицию, в том числе через ССА, помощь которой, в свою очередь, оказывают Саудовская Аравия, Хорватия и другие страны. Также известны случаи перехвата грузов, предназначавшихся другим группировкам.

Стрелковое оружие

Средства противовоздушной обороны

Гранатомёты и противотанковое оружие

Артиллерия

Бронетехника

Автомобили

Примечания

Литература 
 
 

Исламское государство
ИГ